Pausa – in musica, il silenzio in contrapposizione alle note su uno spartito
 Pausa – in linguistica, interruzione della catena fonica
 Pausa – città del Perù
 Pausa – EP di Ricky Martin del 2020
 Pausa di decompressione – periodo di tempo che un subacqueo deve spendere ad una profondità costante per eliminare in sicurezza i gas inerti dal corpo

Altri progetti